Pitting steht für:

 Pitting, schalenförmiger Materialausbruch bei wechselnder Beanspruchung
 Pitting (Bauschaden), Schädigungsformen an verwitterbaren Werksteinen, siehe auch Lochfraßkorrosion
 Pitting (Gemeinde Aichkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Aichkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich